Amadeus este un nume de familie sau prenume masculin
care se poate referi la:

 Amadeus, film realizat în anul 1984 de regizorul Milos Forman
 Amadeus, companie specializată în domeniul serviciilor de rezervări pentru transporturile aeriene de persoane
 Amadeus, piesă de teatru din 1979 de Peter Shaffer
 Amadeus, trupă de muzică clasică

Nume
Prenume masculine